En Pologne, Dębicz peut désigner :

 Dębicz, village du powiat de Konin ;
 Dębicz, village du powiat de Środa Wielkopolska.